CW, cW eller cw har flere betydninger:
 Carrier wave
 Continuous wave - flertydig
 IATA-koden for flyselskabet Air Marshall Islands
 Centiwatt - en SI-enhed for effekt
 The CW - et fjernsynsnet i USA

Se også 
 CV